Jandu eller Janḏū kan syfta på:

 Janḏū – ett sadelpass i Afghanistan
 Cachoeira Jandu – en fors i Brasilien
 Igarapé Jandu – ett periodiskt vattendrag i Brasilien